«Алкали, Айова» () — фильм американского режиссёра и сценариста Марка Кристофера. В 1996 году на Берлинском международном кинофестивале картина удостоена премии Тедди в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Сюжет 
Действие происходит в штате Айова. Молодой человек по имени Джек пытается бороться со своей гомосексуальностью и скрывать её от окружающих. Но это совсем непросто, если ты — житель сельского района Среднего Запада. Парень обнаруживает, что его погибший во Вьетнаме отец вёл двойную жизнь и был геем. Но если для Джека это просто факт, который позволяет лучше узнать своего отца, то для его деда и матери невыносимая правда, которую много лет пытались скрывать. Джеку предстоит решить, должен ли он поделиться этой информацией с младшей сестрой, или лучше продолжать хранить тайну.

В ролях

Награды 
Фильм получил следующие награды:
 1996 — Берлинский кинофестиваль — приз «Тедди» в номинации «Лучший короткометражный фильм»
 1995 — Международный кинофестиваль в Чикаго — приз «Серебряный Хьюго» в номинации «Лучший художественный фильм» Марку Кристоферу

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы-драмы США
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»